Санта Клоз се може односити на:
 Санта Клоз
 Санта Клоз (Џорџија)
 Санта Клоз (Индијана)